Stürzlham ist der Ortsname von

 Stürzlham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stürzlham (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stürzlham (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stürzlham (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern